Todos al Tipton es una producción de Disney Channel. Está compuesto de tres episodios de las series de éxito de la cadena: Raven, Zack y Cody: Gemelos en Acción y Hannah Montana. Esta serie de episodios se estrenó en Estados Unidos en julio de 2006. Luego, se estrenó en Disney Channel España el sábado 18 de noviembre de 2006.

Episodios

Es tan Raven 
Temporada 4; Episodio 11
Donna Cabonna tiene que acudir a conocer a una importante fotógrafa y necesita la ayuda de Tiffany, que casualmente está enferma. Raven es la elegida para acompañar a Donna a Boston. Se alojan en el hotel Tipton. El primer trabajo de Raven es saber usar una PDA y con ella reservar habitación en el hotel para ella, Donna y la fotógrafa. En Boston, Raven es recibida por el señor Moseby, quien le dice que ha reservado la habitación de la fotógrafa en el hotel Tipton de Milán. Raven se hará pasar por la famosa fotógrafa y Zack y Cody por sus modelos.

Zack y Cody: Gemelos en Acción 
Temporada 2; Episodio 20
Raven reservó su vuelo de vuelta a San Francisco a las 7:00 AM, pero la PDA la despierta tres horas más tarde. Se tiene que quedar un día más en el hotel. Durante ese día conoce a Maddie y a London. Raven quiere que London lleve sus diseños puestos, pero a London no le gustan. A la vez, Zack y Cody preparan el cumpleaños de su madre Carey en el hotel. En el final del episodio llega Hannah Montana, donde descubrimos que se lleva mal con London.
Cody está cómo un tren!

Hannah Montanna 
Temporada 1; Episodio 12
Maddie se hace amiga de la cantante Hannah Montana. Hannah descubre gracias a la chica de los dulces que su padre es el antiguo cantante Robby Ray. Él, dejó su carrera para dedicarse por completo a su hija. Miley y su hermano intentan que su padre vuelva a los escenarios pero para ello, el parde se tendrá que marchar una semana de casa. Sus hijos se tendrán que quedar con Roxy, la insoportable guardaespaldas de Hannah Montana. Finalmente, Robby Ray vuelve a actuar.

Series de televisión de Disney Channel